Spiruridae — родина Нематод.

Роди 
Родина містить 11 родів:
 Bancroftinema Johnston & Mawson, 1941
 Chlamydoprocta Chandler, 1954
 Curvicaudatum Khatoon, Bilqees, Ghazi & Jaffery, 2004 
 Denticulospirura Johnston & Mawson, 1941 
 Isospirura Sood & Parshad, 1972
 Mastigonema Dailey & Perrin, 1973
 Paracyrnea Gupta & Jaiswal, 1988
 Paraspirura Sandground, 1936
 Protospirura Seurat, 1914
 Pseudomazzia Mujib Bilqees, Rehana Ghazi & Haseeb, 2005
 Spirura E. Blanchard, 1849

Джерела 

Нематоди